Бејливил има више значења:
 Бејливил (Канзас)
 Бејливил (Пенсилванија)